Personen
 Ab Persijn (1974), Nederlands voetballer
 Frederik Hendrik van Persijn (1828-1904), Nederlands rechter en burgemeester
 Reinier van Persijn (1615-1668), Nederlands kunstenaar

Andere
 Landgoed Persijn, een landgoed in Maartensdijk
 Pan van Persijn, een recreatiegebied in Katwijk en Wassenaar
 Persijn (geslacht), een middeleeuws geslacht
 Persijn (kasteel) (ook Landgoed Persijn), een voormalig kasteel in Wassenaar

Zie ook 
 Persyn